Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1983 vond plaats in Amstelveen van dinsdag 5 tot en met woensdag 13 april 1983. Er werd 1 partij per dag gespeeld. Lenie Toonen-Geurts werd voor de tweede keer kampioen. Zij behaalde in het toernooi 15 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 3 punten voor Karen van Lith en Mieke Heitmeier.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1983
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Amstelveen